Este artigo contém uma lista dos  treinadores de beisebol da Major League Baseball com ao menos 1000 vitórias em temporadas regulares na carreira, bem como uma lista de treinadores com 54% ou mais em vitórias durante a temporada regular. Ambas listas estão atualizadas até o fim da temporada de 2015

Connie Mack, que treinou o Philadelphia Athletics por 50 anos, é o líder em todos os tempos tanto em vitórias como em derrotas. Tão duradoura carreira trouxe a Mack recordes considerados  inquebráveis. Devido a duração de seus serviços como treinadores, sete dos 10 maiores na lista em vitórias também aparecem na lista dos 10 maiores em derrotas.

Bruce Bochy é o treinador em atividade líder com 1702 vitórias. O treinador em atividade mais próximo de ultrapassar a marca de 1000 vitórias é  Clint Hurdle, que tem 965 vitórias e 1004 derrotas com 49% de aproveitamento. Os únicos treinadores com 1000 derrotas mas não 1000 vitórias são  Hurdle e Phil Garner com cartel de 985-1054 (48,3% de aproveitamento).

Treinadores com 1000 ou mais vitórias

Aproveitamento

Treinadores inclusos na lista tem ao menos 500 jogos com um total de 239 treinadores. Note que o número total de jogos listados para cada treinador nesta lista inclui jogos empatados.

Dos treinadores ativos com menos de 500 jogos atuando, um treinador tem uma porcentagem de vitórias suficientemente alta para ser incluso nesta lista: Jeff Banister com aproveitamento de 54,3% (88-74) em 162 jogos. O treinador mais próximo de ser incluso nesta lista é Terry Francona com aproveitamento de 53% (1287-1142) em 2429 jogos.

Listas de beisebol
Recordes e estatísticas do beisebol